Sheldon (Illinois)
Sheldon (Missouri)
Sheldon (Texas)
Sheldon (Wisconsin)
Sheldon (Iowa)
Sheldon (Dacota do Norte)

Desambiguações de topônimos